Cidades
Sabaneta (Antioquia) — na Colômbia
San Ignacio de Sabaneta — na República Dominicana.
Sabaneta (Venezuela)

Desambiguações de topônimos